Амбах (не. Аmbach)  является частью общины Мюнзинг в районе Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен в Верхней Баварии. В Кирхдорфе-ам-Штарнбергер-Зее есть пристань для залива Байерише-Зеншиффарт.

Амбах был включен в состав района Хольцхаузен-ам-Штарнбергер-Зе  главным городом 1 мая 1978 года в Мюнзинг.

Достопримечательности 

 Замок-усадьба Оберамбах
 Часовня, построенная в 1873/74 г.

Личности 

Родились в Амбахе:
 Аннамир Бирбихлер (1946–2005), актриса
 Йозеф Бирбихлер (1948), актер
 Мартин Э. Зюскинд (1944–2009), журналист и автор
 Патрик Зюскинд (1949), писатель

Связаны с Амбахом:
 Вальдемар Бонзельс (1880–1952), автор книги «Пчелка Майя и ее приключения»
 Иринг тен Ноевер де Брау (* 1938), художник и скульптор
 Анатоль Ренье (1945), писатель и музыкант
 Тильман Шпенглер (1947), китаевед, автор и публицист

Административные округа Германии

Города Баварии